Владимир Дмитриевич Хасидович (19 апреля 1885, Кисловодск, Россия — 14 декабря 1962, Лос-Анджелес, США) — , участник Русско-японской войны, Первой мировой войны, Гражданской войны, полковник, награждён орденом Святого Георгия. Отец балерины Т. В. Тумановой.

Биография 
Учился в Ярославской губернской гимназии, которую окончил в 1903 году. 30 сентября 1903 года поступил на военную службу, которую начал отбывать в 10 гренадерском Малороссийском полку. 11 мая 1904 года по личному заявлению был переведён в 9-й Ингерманландский полк Императора Петра Великого, в составе которого был отправлен на Восток на Русско-японскую войну. 29 сентября 1904 года был ранен в бою на реке Шахе. Лечился в госпитале в Харбине. После госпиталя на один год был отправлен в отпуск домой. В 1905 году поступил в Одесское юнкерское училище. В 1909 году в звании подпоручика 11-го Туркестанского стрелкового батальона служил в Андижане.

В апреле 1915 года был ранен, лечился в Петербурге. В 1915 году поручик 8-го Туркестанского стрелкового полка Владимир Хасидович был отмечен Главнокомандующим армией за отличие в делах против неприятеля (Утверждаено пожалование Ст. 3 с мб. ВП 8.06.1915 г. «Р» № 1295, 1915 года). Через год в звании штабс-капитана отправлен из Петербурга на фронт, и 21 марта 1916 года прибыл в составе 39 автопулеметного взвода под Борисов в 10-ю армию.

В 1921 году В. Д. Хасидович в звании полковника занимал пост Почетного председателя Владивостокского клуба увечных воинов. В конце 1921 года с семьей покинул Россию через Владивосток. В 1922—1924 годах находился в Шанхае, потом в Каире. С 1925 года семья обосновалась в Париже, а в 1937 году после получения вида на жительство в США переехала в Калифорнию. 13 августа 1943 года официально изменил фамилию Хасидович на девичью фамилию жены. С этого времени его фамилия стала Туманов.
Похоронен на кладбище Голливуд-Хиллз.

Из воспоминаний жены и дочери 
 Евгения (жена): «Мы приехали во Владивосток, где обратились к японской организации, поддерживавшей русских, бежавших от коммунистов. Я постоянно говорила Тамаре, что папа скоро приедет, чтобы её подбодрить. Когда один из японцев подошел к нам с каким-то вопросом, она спросила меня: „Это папа?“ Через четыре месяца во Владивосток из Константинополя прибыл тяжелораненый г-н Туманов в надежде разыскать меня через ту же организацию. Именно там мы и нашли друг друга, и он впервые встретился с дочерью, которой никогда не видел. В присутствии Тамары я часто называла своего мужа „Володя“, и Тамара так привыкла к этому имени, что стала так же называть своего отца, что совершенно не принято в русских семьях. Вскоре после этого мы втроем переехали в Шанхай, где прожили год. Я заболела, у меня не в порядке были легкие. Мой муж после ранения почти потерял голос. Он возглавил организацию помощи русским: прятал их в больших бочках из-под икры, чтобы помочь им тайно перебраться через границу. Не имея никаких средств, мы должны были много работать».
 Тамара (дочь): «Мой отец скончался 14 декабря 1962 года. 17 числа мы похоронили его в Лос-Анджелесе <…>».

Семья 
 Отец — Хасидович Дмитрий Петрович (1842—1910)
 Мать — Хасидович Мария Васильевна
 Сестра — Софья (род. 12 августа (ст. ст) 1871 — ск. в 1947 году, в Кунцево), фамилия по мужу — Шулятикова. Супруга Шулятикова Владимира Михайловича.

По ходатайству наркома юстиции Курского семье Шулятикова (Софье Дмитриевне и её детям) назначена персональная пенсия. Решение Малого Совнаркома подписано В. И. Лениным:

Ленин просматривает протокол № 710 заседания Комиссии при Совете Народных Комиссаров (Малого СНК) от 11 июля 1921 г. и ставит подпись под пунктами: … 3 (о назначении пенсии семье покойного В. М. Шулятикова).
 Сестра — Надежда (род. 30 октября (ст. ст) 1873)
 Брат — Николай (род. 26 апреля (ст. ст) 1876)
 Брат — Василий (род. 12 января (ст. ст) 1878)
 Брат — Александр (род. 1899 — арестован и расстрелян в 1937 году, реабилитирован 15 февраля 1960 года)
 Племянница — Марина Александровна (род. 02.06.1925, г. Щелково МО).
 Жена — Евгения Дмитриевна, в девичестве Туманова (21 апреля 1899, Тифлис, Россия ск.)
 Дочь — Туманова, Тамара Владимировна (1919—1996) — известная балерина

Литературные произведения 
Автор рассказов о Русско-Японской войне.
 
 Шпион. Журнал «Дело и отдых». Москва. 1905, № 13, с.2, 3, 6.
 Смерть Володина. Журнал «Дело и отдых». Москва. 1905, № 14, с.6, 10, 11.
 В ночь под пасху. Журнал «Дело и отдых». Москва. 1905, № 16, с.6, 7, 10, 11
 Огоньки. Журнал «Дело и отдых». Москва.1906, № 5, c. 71, 74, 75.
 Город любви. Журнал «Дело и отдых». Москва. 1907, № 21, с. 326, 327, 330.

Примечания

Ссылки 
 
 Хасидович Владимир Дмитриевич — подборка копий архивных документов, послужных списков и др. касающихся Владимира Хасидовича и его родителей
 Хасидович Владимир Дмитриевич

Родившиеся 19 апреля
Родившиеся в 1885 году
Родившиеся в Кисловодске
Умершие в 1962 году
Участники Русско-японской войны (Россия)
Выпускники Одесского кадетского корпуса
Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Белое движение
Полковники (Российская империя)
Русские эмигранты первой волны во Франции
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Русские писатели по алфавиту
Писатели России XX века
Писатели России XXI века
Русские писатели XX века
Умершие в Лос-Анджелесе
Похороненные на кладбище Hollywood Forever